Бюкуа (род) () — графский род.
 Бюкуа, Карл Бонавентура (1571—1621) — имперский генерал, участник Тридцатилетней войны.
 Бюкуа, Георг Франц Август (1781—1851) — натурфилософ.